Славуцкий – русская фамилия.

 Известные носители 
 Славуцкий, Давид Аронович (1925—2007) — советский врач.
 Славуцкий, Михаил Михайлович (1898—1943) — советский дипломат.
 Славуцкий, Яков Львович (1916—2003) — российский учёный, доктор биологических наук, старший научный сотрудник ЦНИИПП.